Cinq bâtiments de la Royal Navy ont été nommés HMS Norfolk, en l'honneur du Duc de Norfolk :
 Le , navire de troisième rang de 80 canons, lancé en 1693. Reconstruit en 1728, il sera rebaptisé HMS Princess Amelia en 1755.
 Le , navire de troisième rang de 74 canons, lancé en 1757. Il sera détruit en 1774.
 Le , croiseur lourd lancé en 1928. Il participera à la poursuite du Scharnhorst et sera démoli en 1950.
 Le , destroyer lancé en 1967, vendu au Chili en 1982 et rebaptisé Capitán Prat. 
 Le , frégate lancée en 1987, vendue au Chili en 2006 et rebaptisée .

Norfolk